Кирилл Россинский:
 Россинский, Кирилл Васильевич (1774—1825) — протоиерей, проповедник.
 Россинский, Кирилл Илиодорович (1904—1977) — советский учёный, лауреат Сталинской премии в области науки (1951).